Pirton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Pirton (parish i Storbritannien, Hertfordshire), England, 
 Pirton (parish i Storbritannien, Worcestershire), England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar